dzieło kultury
 dzieło sztuki
 dzieło literackie
 dzieło muzyczne
 dzieło fortyfikacyjne
 dzieło koronowe
 dzieło rogowe
 dzieło naukowe

Zobacz też 

 utwór – dzieło w sensie prawnym